El topónimo Launceston puede hacer referencia a:

 Launceston (Cornualles), Inglaterra
 Launceston (Tasmania), Australia